2 miejscowości w Polsce:
 Janisze – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Janisze – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk